Karasiewka () – nazwa toponimów w Rosji

 Karasiewka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Karasiewka – wieś w rejonie lgowskim obwodu kurskiego
 Karasiewka – wieś w rejonie czeriemisinowskim obwodu kurskiego
 Karasiewka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie leningradzkim
 Karasiewka – osiedle typu wiejskiego w Republice Mordowii
 Karasiewka – wieś w obwodzie orłowskim
 Karasiewka – wieś w obwodzie riazańskim

Także 
 Karasiówka – dopływ Sanny

Strony ujednoznaczniające